200 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i półfinały miały miejsce 23 lipca, a finał 24 lipca.

Tytuł mistrzyni świata obroniła Włoszka Federica Pellegrini, uzyskawszy w finale czas 1:54,22. Dla Włoszki był to czwarty złoty medal w tej konkurencji (spośród ośmiu ogółem). Srebro wywalczyła Australijka Ariarne Titmus (1:54,66), a brąz Sarah Sjöström ze Szwecji (1:54,78).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 23 lipca o 10:17 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 23 lipca o 21:14 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał rozpoczął się 24 lipca o 20:17 czasu lokalnego.

Przypisy 

K